Sari (Iran), ciutat iraniana
 Sari (roba), faldilla tradicional a l'Índia
 Sari, malnom de Kenan Pasha, (s. XVII), kapudan paixà otomà